Meising bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Meising (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Meising (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Meising (Sarleinsbach), Ortsteil der Gemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Edelsitz Meising, historisches Gebäude im oberösterreichischen Meising

Meising ist der Familienname von:
 Ingeborg Meising (1921–2012), deutsche Informatikerin

Siehe auch:
 Meijsing
 Meysing
 Maising
 Meisinger